«Соцфилэкс-77» () — название международной филателистической выставки в формате «Соцфилэкс», которая проходила в августе 1977 года в Берлине. Выставка была приурочена к 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Описание 
Выставка проводилась с 19 по 28 августа 1977 года в Берлине, в выставочных залах Берлинской телебашни и помещениях культурных центров ВНР и ПНР в ГДР. На выставке было представлено более 220 экспонатов, в том числе 35 юношеских и 30 литературных. В выставке принимали участие коллекционеры из следующих стран:
 НРБ — 16 экспонатов,
 Чехословакии — 9 экспонатов и 1 вне конкурса,
 Кубы — 7 экспонатов,
 Венгрии — 15 экспонатов,
 Монголии — 2 экспоната,
 ГДР — 112 экспонатов и 11 вне конкурса,
 ПНР — 11 экспонатов и 1 вне конкурса,
 Румынии — 12 экспонатов,
 Франции (из филателистического кружка Франция—ГДР) — 5 экспонатов.

Советские филателисты представили 12 коллекций и 7 литературных экспонатов. Кроме того, в официальном классе были представлены экспонаты почтовых администраций Болгарии, Чехословакии, КНДР, Кубы, Венгрии, Монголии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Вьетнама.

Жюри состояло из 18 членов — по одному члену из Болгарии, Венгрии, Кубы, ПНР, СРР, остальные из ГДР и четыре наблюдателя из ГДР. Председателем жюри был К. Дюнгер (ГДР), заместителями председателя — Пауль Леттенс (СССР) и д-р Франтишек Шварц (ЧССР).

Экспонаты были разделены на следующие группы:
 основной тематический класс «60 лет Красного Октября»,
 традиционные экспонаты почтовых марок социалистических стран (специальные и исследовательские коллекции),
 прочие тематические и мотивные коллекции,
 традиционные экспонаты почтовых марок остальных стран мира,
 экспонаты молодых филателистов,
 филателистическая литература.

На торжественном открытии выставки присутствовали государственные и общественные деятели ГДР, представители дипломатического корпуса, делегации почтовых ведомств и союзов филателистов социалистических стран.

В каталоге, продававшемся на выставке, был опубликован ряд материалов, связанных с основными темами «Соцфилэкс» и историей этих выставок.

Награды выставки 
Медалями и дипломами были награждены участники из следующих стран:

Награды в тематическом классе
 «Большой приз» и золотая медаль в основном тематическом классе «60 лет Красного Октября» присуждены В. В. Снегирёву за коллекцию «Страницы советской внешней политики 1917—1941 гг.».
 «Специальный приз» и золотую медаль в классе «Специальные и исследовательские коллекции» получил Лотхар Бюссер из ГДР за коллекцию «Германская Демократическая Республика».
 Приз в классе «Тематические и мотивные коллекции» получил Думитру Пасселга (СРР) за коллекцию «Румынские марки и штемпеля с 1859 по 1866 гг.».
 Приз, учреждённый правлением Всесоюзного общества филателистов (ВОФ), был вручён Георгу Кречмеру (ГДР).

 Золотые медали получили следующие экспонаты:
 коллекция Ю. С. Лурье (Москва) «1418 дней и ночей»,
 коллекция Дитера Бергкана (ГДР) «Первая мировая война»,
 коллекция З. Грнчире (ЧССР) «No pasaran»,
 коллекция Яромира Гвижде () «Лицо фашизма и его поражение».
 Серебряные медали получили следующие экспонаты:
 коллекция В. Л. Батиевского (Минск),
 коллекция К. А. Бернгарда, Н. С. Робцера и О. В. Форафонтова (Москва),
 коллекция Д. И. Лысогорова (Ленинград),
 коллекция Г. В. Брынских (Ульяновск).
 Посеребрённые медали получили следующие экспонаты:
 коллекция А. В. Богдановского и Л. Е. Китаина (Москва).

Награды в литературном классе
 Позолоченных медалей удостоены:
 Сборник «Советский коллекционер» № 13 и 14,
 В. А. Якобс за работу «Специальные почтовые штемпеля СССР 1922—1972 гг.».
 Серебряных медалей удостоены:
 Е. С. Войханский за работу «Почтовые марки Азербайджана 1919—1923 гг.»,
 С. М. Блехман за работу «История почты и знаки почтовой оплаты Тувы»,
 И. Я. Левитас за работу «Филателия школьникам»,
 Б. Н. Усачёв за работу «Наглядное пособие для филателистов».
 Посеребрённой медали удостоен:
 В. А. Орлов за каталог-справочник «Флот нашей родины».

Две работы оценены бронзовыми медалями.

В юношеском классе победу одержал кружок юных филателистов из школы Коменского в Бурге (ГДР) за коллекцию «Свободная немецкая молодёжь — соавтор коммунистического будущего».

На торжественном заключительном заседании жюри (пальмарес) ВОФ была вручена памятная плакета «Соцфилэкс-77».

Совещание редакторов 
В ходе выставки было организовано совещание редакторов филателистических журналов соцстран, в котором приняли участие главные редакторы следующих периодических изданий:
 журнала «Филателие семле» (; ВНР) — Михай Фийо,
 журнала «Заммлер экспресс» (; ГДР) — Генри Хаманн,
 журнала «Филателен преглед» (НРБ) — Иван Костов,
 журнала «Филателиста» (; ПНР) — Веслава Кавецка,
 журнала «Филателие» (; СРР) — Георгий Аджиу,
 журнала «Филателия СССР» — Игорь Чехов,
 журнала «Филателие» (; ЧССР) — Витезлав Гоушка.

Кроме того, на этой встрече присутствовали другие представители со стороны ГДР:
 директор издательства «Трансферлаг» Пауль Кайзер,
 главный редактор группы журналов издательства Макс Кинце,
 член правления Союза филателистов ГДР () Вольфганг Гуденшвагер,
 руководитель редакции каталога «Липсия» Гюнтер Шпаршу,
 заместитель главного редактора журнала «Заммлер экспресс» Элизабет Манке.

В подписанной участниками совещания памятной записке предлагалось:

Темы сотрудничества между журналами братских стран и борьбы за мир прозвучали в выступлениях отдельных участников встречи. Например, Иван Костов вспомнил об истории проведения заседаний в подобном формате и сказал:

«Соцфилэкс-77» в филателии 
Почтовое ведомство ГДР подготовило к выставке три специальных марки, две из которых вышли в малых листах по четыре штуки, почтовый блок, три маркированные почтовые карточки и оригинальный ярлык для заказных писем. В почтовом отделении при выставке применялись специальные почтовые штемпели пяти разных рисунков, а также машинный штемпель с надписью и эмблемой выставки. Вместе с входным билетом на выставке продавался впервые изданный в ГДР так называемый чернодрук почтового блока «Соцфилэкс-77», сделанного сравнительно небольшим тиражом с оригинального клише.

Кроме этого, почтовые администрации других социалистических стран-участниц, в том числе СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, также выпустили в ознаменование выставки марки, цельные вещи и специальные штемпели.

Интересные факты 
Московский коллекционер Юлий Лурье был удостоен на этой выставке золотой медали и позднее описал следующую историю, связанную с его коллекцией автографов на филателистических сувенирах:

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Соцфилэкс
Выставки в Берлине
Культура ГДР
Август 1977 года
1977 год в Германии